Prima guerra dello Schleswig –  combattuta nel sud della Danimarca e nel nord della Germania dal 1848 al 1851 per il controllo dei ducati di Schleswig e Holstein.
 Seconda guerra dello Schleswig –  combattuta nel 1864 fra la Confederazione germanica e il Regno di Danimarca